Następujące włoskie okręty i statki nosiły nazwę Caio Duilio, na cześć Gajusza Duiliusza, rzymskiego wodza i polityka, zwycięzcy w bitwie morskiej pod Mylae:
 „Caio Duilio” – pancernik (drednot) z 1915, przebudowany w latach 1937–1940, uczestnik obu wojen światowych
 „Caio Duilio” – krążownik śmigłowcowy z 1964
 „Caio Duilio” – fregata rakietowa typu Orrizonte, w służbie od 2009

 SS „Duilio” – statek pasażerski (transatlantyk) z lat 1923–1944